Panjab, país de l'Àsia Central a cavall actualment repartit entre l'Índia i Pakistan.
 Panjab (Pakistan), província del Pakistan.
 Panjab (Índia), estat de l'Índia.
 Província del Panjab, divisió administrativa de l'Índia Britànica.
 Estat sikh de Lahore o Regne sikh del Panjab (1799 i 1849).